De Comoros Premier League is de hoogste voetbaldivisie van de Comoren. Het werd opgericht in 1979. De kampioenen van de drie eilanden Grande Comore, Moheli en Anjouan strijden in een toernooi wie de kampioen van de Comoren is.

Teams 2011 

 Apaches Club
 ASIM Itsandra
 Coin Nord
 Djabal Club
 Elan Club
 Etoile des Comores
 Etoile Polaire
 JACM Mitsoudjé
 Ngaya Club
 US de Séléa
 US Ntsaoueni
 Volcan Club

Kampioenschappen

Titels per club 

Comoren
Voetbal in de Comoren